De 25 regiokorpsen voor de invoering van de nationale politie in 2013
 De 10 regionale eenheden van de Nationale Politie vanaf 2013